Адмиралтейств-коллегия — высший орган управления военно-морскими делами в России в 1718—1802 годах.

Образование коллегии 
Коллегия была образована в ходе реформы центральных органов управления указом Петра I от  в числе первых 9 коллегий. Согласно указу являлась главным органом управления Военно-морского флота. В коллегию были переданы функции нескольких существовавших до этого флотских организаций:
 Приказа морского флота
 Московской адмиралтейской канцелярии (ранее — Адмиралтейский приказ, занималась вопросами хозяйственными и финансовыми вопросами)
 Воинской морского флота канцелярии (занималась кадровыми вопросами)
 Морского комиссариата (ведал доходами адмиралтейства, раздачей жалованья и провианта флотским чинам, отпуском денег на нужды кораблестроения и закупкой корабельных припасов, производил суд над морскими чинами)
 нескольких контор и канцелярий: Экипажеской, Провиантской, Мундирной, Обер-сарваерской, Лесных дел, Счётных дел.

 года президентом Государственной Адмиралтейств-коллегии был назначен генерал-адмирал граф Ф. М. Апраксин, вице-президентом — вице-адмирал К. Крюйс.

Коллегия подчинялась Сенату и возглавлялась президентом. В состав присутствия (общего собрания) коллегии входило от пяти до семи флагманов. Делопроизводством коллегии заведовал обер-секретарь, для ведения судебных дел имелся обер-аудитор, правильность ведения дел контролировал прокурор, в штате имелись два фискала для выявления служебных упущений и преступлений. Размещалась в центральной части комплекса зданий Петербургского адмиралтейства.

Основным рабочим органом коллегии была Канцелярия. С 1723 года все структурные подразделения коллегии стали носить названия контор:

 адмиралтейская (заведование верфями, складами, снабжением и оснащением кораблей)
 цейхмейстерская (артиллерийская)
 генерал-кригскомиссариатская, или комиссариатская (отвечала за вопросы обеспечения личного состава флота, ведение списков личного состава, руководство морскими госпиталями)
 подрядная (отвечала за проведение торгов, организацию закупок)
 провиантская (отвечала за прием, хранение и выдачу продовольствия)
 казначейская (прием и распределение финансов)
 цалмейстерская (выдача жалованья личному составу)
 контролерская (контроль за приходом и расходом материальных и денежных средств)
 мундирная (заготовление и выдача обмундирования)
 обер-сарваерская (расходование лесных припасов, постройка кораблей)
 вальдмейстерская контора (заведование заповедными лесами)
 Московская адмиралтейская контора.

К решению задач боевого управления флотом коллегия не привлекалась, хотя время от времени члены Коллегии принимали участие в составлении планов кампаний и общих указаний командирам эскадр.

Таким образом, по петровскому регламенту Адмиралтейств-коллегия состояла из флагманов, заседавших по старшинству и являлась, по существу, «военным советом», имевшим в подчинении 11 контор. Частая смена руководства конторами, отсутствие постоянного состава коллегии, необходимость для флагманов заниматься несвойственными им административно-хозяйственными делами приводили к беспорядку в делах.

Реформы Воинской морской комиссии 
Большие изменения в структуре коллегии произошли в царствование Анны Иоанновны, когда при подготовке работы созданной по Высочайшему указу Воинской морской комиссии, многие флагманы отметили необходимость реформ флотского управления.

В доношении от 28 июля (8 августа) 1732 года Воинская морская комиссия предложила ввести коллегию с постоянным составом и реорганизовать конторы в экспедиции, управляемые постоянными чиновниками. Общее собрание этих чиновников и должно было составлять коллегию, на которой принимались решения. Исполнением этих решений занимались экспедиции.

В составе коллегии создавалось 4 экспедиции:

 Комиссариат, который заведовал всем снабжением флота, раздачей жалования, приготовлением мундира, денежными и провиантскими доходами и расходами, покупками, подрядами (кроме леса), заготовкой материалов и финансовой отчетностью.
 Экипажская экспедиция занималась хранением и использованием такелажа и вооружения судов.
 Сарваерская экспедиция заведовала верфями, кораблестроением, заготовкой и охраной леса.
 Артиллерийская экспедиция заведовала морской артиллерией.

Управление экспедициями находилось в руках директоров экспедиций. Адмиралтейские заводы и учебные заведения передавались в подчинение двух советников коллегии, которые работали постоянно в присутствии при президенте.

Реформа упрощала структуру управления и ликвидировала множественность звеньев управления, что вместе с введением постоянного состава управления делало работу коллегии более гибкой и эффективной.

Эта реформа создала систему, которая просуществовала почти неизменной до конца века. Возвращение к петровской структуре было провозглашено Елизаветой Петровной, но упразднение экспедиций было юридически оформлено только в 1751 году, а конторская система была восстановлена только в 1757 году. В 1763 году новая Морская комиссия снова восстановила структуру 1732 года.

Преобразование 

В 1802 году Коллегия вошла в состав созданного Морского министерства, а в 1827 году была преобразована в совещательный орган при морском министре — Адмиралтейств-совет.

Руководители 
 См. Руководители флота СССР и России

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Журнал Адмиралтейств-коллегии 1766 г. (Извлечение) // Русская старина, 1896. — Т. 88. — № 11. — С. 434—435. — В ст.: Бильбасов В. А. Походы Екатерины II по Волге и Днепру (1767 и 1787 гг.).

Адмиралтейств-коллегия
Санкт-Петербургское адмиралтейство
Организации, основанные в 1717 году
Исчезли в 1827 году